Schellenberg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustav August Ludwig David Schellenberg
 Johann Rudolph Schellenberg